Ра́йан Скотт Брэ́дли (или Бра́дли, ; ) — американский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион США (2011), серебряный призёр Гран-при Канады (2008) и участник чемпионата мира (2007, 2010, 2011).

Биография 
Брэдли из семьи фигуристов. Его родители были фигуристами, а его сестра Бекки Брэдли, в прошлом фигуристка, ныне работаеет тренером по фигурному катанию. Райан учится на отделении бизнеса в Университете Колорадо (), в Колорадо-Спрингс. Также он является волонтёром в «Broadmoor Skating Club» и тренирует на катке «Colorado Springs World Arena».

Райан Брэдли начал кататься на коньках ещё не достигнув возраста двух лет. В период с 1996 по 1998 годы Райан выступал в парном катании с Тиффани Вайз. С ней они дважды участвовали с чемпионатах США среди детей. В то же время Райан не оставлял занятия одиночным катанием. Он стал вторым на чемпионате США среди детей в 1998 году, а в 1999 выиграл свой первый чемпионат среди юниоров.

На взрослом уровне Райан не занимал в чемпионатах США мест выше 6—го (2004 год) и соответственно не выступал на важных международных турнирах вплоть до 2007 года когда он неожиданно стал вторым обыграв Джонни Вейра и Джереми Эбботта. На чемпионате четырёх континентов того же года он стал четвёртым, а на чемпионате мира 15-м.

В сезоне 2007—2008 Брэдли принял участие в серии Гран-при выступив на турнирах «Skate America» и «Trophee Eric Bompard» где занял 6-е и 5-е места, соответственно. В Финал Гран-при он в том сезоне не отобрался. Сезон 2008—2009 Брэдли начал с серебряной медали на этапе Гран-при «Skate Canada», показав лучший для себя результат в обоих видах программы, а также по сумме баллов. А вот на этапе «Trophee Eric Bompard» провалил выступления и стал только 7-м.

10 мая 2011 года спортсмен заявил о завершении карьеры. Райан Брэдли планирует участвовать в шоу и попробовать себя в тренерской работе.

Результаты 
(Выступления в парном катании с Тиффани Вайз)

(Результаты выступлений в одиночном катании)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Официальный сайт 

Фигуристы США